Кубышка, кубыня, кубарь (от «куб») — русский глиняный сосуд, характерными признаками которого являются широкие бока при узком горле, пузатый сосуд с горлышком. Иногда имел ручку.

Использовались для хранения денег, из-за чего слово стало синонимом копилки.

Большое число кубышек встречается среди археологических находок как сосуды, используемые для кладов. «По форме и размерам имеют много вариаций, как правило чешуиные клады располагаются в маленьких кубышках, которые помещаются на ладони руки. Пятаковые клады как правило размешались в больших сосудах и горшках». «Благодаря своей форме они легко выдерживали большое давление, их можно было закапывать в землю или закладывать камнями, не боясь нечаянно разбить. К тому же им были не страшны ни вода ни пожар. Московские гончары делали чернолощёные кубышки, похожие на металлические. В Пскове, Новгороде, Смоленске была другая мода: там их покрывали поливой жёлтого или коричневого цвета. В глухих, удаленных от больших городов местах деревенские гончары делали „мини-сейфы“ просто из необожженной глины».

Редкие варианты словоупотребления 
Отмечается, что распространенное ныне словоупотребление было характерно для таких губерний, как Владимирская, Костромская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Ярославская.

Однако редко встречалось как именование для другого типа ёмкости: деревянный дорожный сосуд в виде кружки с крышкой или бочонка для хранения чего-либо. У казаков-некрасовцев — синоним слова «ковш»; в Нижегородской губернии — то же, что солонка, выточенная из дерева, круглой формы; в Вятской губернии — то же, что стакан, небольшого размера, с крышкой.

См. также 
 Калита (сумка)

Примечания

Литература 
 
 

Русская керамика
Клады
Монеты